Ji Cheng est le nom de :
 Ji Cheng, jardinier chinois né en 1582 et mort vers 1642.
 Ji Cheng, coureur cycliste chinois né en 1987.

Homonymie de patronyme